Тихон (Тихін) — християнське чоловіче ім'я грецького походження

Прізвище 
 Тихон Іван Григорович ( 1976) — білоруський легкоатлет